A Primeira divisão norueguesa masculina de 1984 inicou-se no dia 29 de Abril e terminou em 14 de Outubro.

Doze equipes disputaram o torneio em formato de pontos corridos. Cada vitória valia dois pontos, ao passo que cada empate rendia um ponto. As equipes que terminaram o campeonato nas duas últimas posições foram automaticamente despromovidas, enquanto a décima colocada disputou série de repescagem contra as equipes que terminaram em segundo lugar de cada grupo da segunda divisão, podendo também ser despromovida.

O campeão do torneio foi o Vålerenga.

Classificação final 

J: Jogos disputados, V: Vitórias conquistadas, E: Empates, D: Derrotas, GM: Golos marcados, GS: Golos sofridos

Repescagem 
Vidar 2–2 Hamarkameratene
Moss 4–1 Vidar
Hamarkameratene 0–0 Moss

Classificação final

Artilheiros 
 13 golos:
  Sverre Brandhaug, Rosenborg

 11 golos:
  Erik Nystuen, Kongsvinger
  Arve Seland, Start

 10 golos:
  Stig Norheim, Bryne
  Gary Goodchild, Viking
  André Krogsæter, Lillestrøm
  Joar Vaadal, Lillestrøm

 9 golos:
  Vidar Davidsen, Vålerenga
  Tom Antonsen, Eik
  Olav Nysæter, Kongsvinger

 8 golos:
  Paul Folkvord, Bryne
  Gøran Sørloth, Strindheim

 7 golos:
  Stein Kollshaugen, Moss
  Vidar Hansen, Fredrikstad

Campeonato Norueguês de Futebol
1984 no futebol
Desporto na Noruega em 1984